Altassyrisch steht für:
 eine Epoche des Staates Assyrisches Reich
 Altassyrische Zeit, Zeitspanne in Nordmesopotamien im frühen 2. Jahrtausend v. Chr.
 Altassyrisch, scherzhaft-historisches Studentenlied, siehe Studentenlied #Altassyrisch

Siehe auch:
 Liste der assyrischen Könige #Altassyrisches Reich